Saknad kan syfta på:

 Saknad (film), 1998
 Saknad (reportagebok), en reportagebok av Katarina Barrling och Cecilia Garme utgiven 2022
 Saknad (roman), en roman av Karin Alvtegen utgiven 2000
 Saknad (TV-serie, 2003)
 Saknad (TV-serie, 2014)
 Saknad (TV-serie, 2017)